Провинциализм (от провинция) может означать:

 Ярлык для манер и взглядов человека с узостью взглядов и отсталостью, связанных с жизнью в провинции («местечковость»).
 Провинциализм — в стилистике: диалектизм, лексическая единица, характерная для территориального или социального диалекта.
  — в социальной психологии: парохиализм, сосредоточение на локальных интересах и преимущественная забота о членах «своей» группы; противопоставляется универсализму, космополитизму.